Евангелическо-лютеранская церковь Европейской части России (ЕЛЦЕР) () — региональная церковь (диоцез), входящая в состав Евангелическо-лютеранской церкви России. Церковь насчитывает 133 общины и общинных групп, которые объединены в 11 пробств. На 2006 год в церкви работали 50 пасторов и 49 проповедников.

Синод ЕЛЦЕР — главный орган церковного управления. Церковь также имеет своих представителей в синоде ЕЛЦР. Епископом церкви с 2022 года является Андрей Джамгаров. Канцелярия епископа расположена в Кафедральном соборе свв. Петра и Павла в Москве.

Некоторые общины в составе ЕЛЦЕР поддерживают прямые взаимоотношения с партнерами из лютеранских общин Германии и с лютеранскими церквями в Америке.

Епископы 
Епископ — духовный глава ЕЛЦЕР.
 1992 — 2007 — Зигмунд Шпрингер
 2007 — 2011 — Эдмунд Ратц
 2011 — 2022 — Дитрих Брауэр
 2022 — н.в. — Андрей Джамгаров

Центр
Церковный центр Евангелическо-лютеранской церкви Европейской части России находится в Москве по адресу 101000, Старосадский переулок, 7/10 в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла.

Пробства
 Центральное: Москва, Ярославль, Воронеж, Смоленск, Старый Оскол, Кострома
 Северо-Западное: Санкт-Петербург (2 общины), Архангельск, Великий Новгород
 Калининградское пробство (насчитывает 4 церковных региона и 40 общин)
 Башкортостан 
 Поволжско-Камское (Казань)
 Ульяновское-Самарское
 Саратовское (7 общин)
 Нижне-Волжское: Волгоград, Астрахань, Элиста
 Оренбургское
 Пермское
 Северо-Кавказское: Краснодар, Новороссийск, Владикавказ, Сочи, Черкесск

Партнёр церкви
Евангелическая лютеранская церковь в Америке (ЕЛЦА) является партнером Евангелическо-лютеранской церкви Европейской части России.

Примечания

Лютеранство в России
Союз ЕЛЦ